La designació de Bayer Tau del Serpent (Tau Serpentis) (τ Ser / τ Serpentis) és compartida per una col·lecció de vuit estrelles τ¹ Serpentis through τ8 Serpentis, en el cap de la constel·lació del Serpent. Estan distribuïdes en un espai de 40 minuts en ascensió recta per 3,5° en declinació. Estan numerades per ascensió recta creixent:
 Tau¹ Serpentis, també anomenada 9 Serpentis o HD 137471.
 Tau² Serpentis, també anomenada 12 Serpentis o HD 138527.
 Tau3 Serpentis, també anomenada 15 Serpentis o HD 139074.
 Tau4 Serpentis, també anomenada 17 Serpentis o HD 139216.
 Tau⁵ Serpentis, també anomenada 18 Serpentis o HD 139225.
 Tau⁶ Serpentis, també anomenada 19 Serpentis o HD 140027.
 Tau7 Serpentis, també anomenada 22 Serpentis o HD 140232.
 Tau8 Serpentis, també anomenada 26 Serpentis o HD 140729.

Tau
Objectes de Bayer